Мейра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мейра. Занимает площадь 46,9 км². Население — 1787 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Города Луго
Муниципалитеты Луго